Bourbon může být:

 Příslušník francouzského šlechtického rodu Bourbonů (francouzský královský šlechtický rod, vedlejší větev Kapetovců)
 Bourbon-Anjou – jedna z rodových větví Bourbonů
 Bourbon-Condé – jedna z rodových větví Bourbonů
 Palais Bourbon – pařížský Bourbonský palác
 Bourbon County – dva okresy v USA
 Quai de Bourbon – pařížské nábřeží
 Bourbon (nápoj) – alkoholický nápoj

Externí odkazy